

Patronyme 

 , homme politique américain (1777-1836) ;
 Frederick Pitcher, homme politique nauruan né en 1967 ;
 Annabel Pitcher, auteur britannique de littérature de jeunesse née en 1982.

Toponyme 

 Pitcher, une ville située dans le comté de Chenango, dans l'État de New York.

Divers 
 Lanceur (ou ), joueur de baseball.